Le Sonnet 40 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : TAke all my loues,my loue,yea take them all,
What haſt thou then more then thou hadſt before?
No loue, my loue,that thou maiſt true loue call,
All mine was thine,before thou hadſt this more:
Then if for my loue,thou my loue receiueſt,
I cannot blame thee,for my loue thou vſeſt,
But yet be blam'd,if thou this ſelfe deceaueſt
By wilfull taſte of what thy ſelfe refuſeſt.
I doe forgiue thy robb'rie gentle theefe
Although thou ſteale thee all my pouerty:
And yet loue knowes it is a greater griefe
To beare loues wrong,then hates knowne injury.
   Laſciuious grace,in whom all il wel ſhowes,
   Kill me with ſpights yet we must not be foes.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

040